Uffhofen bezeichnet

Uffhofen (Offenburg), einen Stadtteil von Offenburg
Uffhofen (Flonheim), einen Ortsteil von Flonheim

Siehe auch:
Ufhofen
Ufhoven